Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of California 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrici Hana Mandlíková e Wendy Turnbull che hanno battuto in finale Bonnie Gadusek e Helena Suková 7–6(5), 6–1.

Teste di serie 

 Hana Mandlíková /  Wendy Turnbull (Campionesse)
 Elise Burgin /  Rosalyn Fairbank (semifinali)

 Eva Pfaff /  Andrea Temesvári (primo turno)
 Bonnie Gadusek /  Helena Suková (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of California 1986